Le patronyme d'origine germanique Seghin provient de 'Sigwin (sig = victoire + win'' = ami). 

Variantes :
 Séguin, Seguin, Segouin, Segoin
 Diminutifs : Seguineau, Seguinaud, Seguineaud, Seguinel, Seguinet, Seguiniol, Seguinot.

Seghin 

 Marcel Seghin (1889-1963), homme politique belge, 
 Philippe Seghin (°1938), homme politique belge.

Notes 

Patronyme belge